Zhu peut désigner :

Patronymes 
Zhu est la transcription d'un nom de famille chinois qui peut faire référence à plusieurs sinogrammes distincts.

 Zhu Yunming, calligraphe

杼 
 Zhu (杼) : un empereur chinois de la dynastie Xia

朱 
 Zhu Da (朱耷) (1625-1705) : peintre
 Zhu De (朱德) (1886-1976) : militaire et homme politique
 Zhu Fangyu (朱芳雨) (1983) : basketteur
 Zhu Jianhua (朱 建华) (1963) : athlète
 Zhu Jun (朱俊) (1984) : escrimeur
 Zhu Lin (badminton) (朱琳) (1984) : joueuse de badminton
 Zhu Lin (tennis) (朱琳) (1994) : joueuse de tennis
 Zhu Min (朱民) (1952) : économiste
 Zhu Mingsheng (朱明生) (1950-2010) : arachnologiste
 Zhu Mingye (朱明叶) (1992) : escrimeuse
 Zhu Qinan (朱启南) (1984) : tireur
 Zhu Qianwei (朱倩蔚) (1990) : nageuse
 Zhu Ran (朱然) (182-249) : officier militaire
 Zhu Rongji (朱镕基) (1928) : homme politique,  Premier ministre de la République populaire de Chine
 Zhu Shijie (朱世杰) (1270-1330) : mathématicien
 Zhu Shujing (朱书靖) (1985) : athlète
 Zhu Shuzhen (朱淑真) (c. 1135–1180), poétesse chinoise
 Zhu Ting (朱挺) (1985) : footballeur
 Zhu Ting (朱婷) (1994) : joueuse de volley-ball
 Zhu Weiqun (朱维群) (1947) : homme politique
 Zhu Wen (朱温) : fondateur de la dynastie Liang postérieurs (907-923),
 Zhu Wen (朱文) (1967) : écrivain
 Zhu Xi (朱熹) (1130-1200) : lettré
 Zhu Xiaolin (朱晓琳) (1984) : athlète
 Zhu Xiaomei (朱晓玫) (1949) : pianiste
 Zhu Xueqin (朱学勤) (1952) : historien et intellectuel
 Zhu Xueying (朱雪莹) (1998) : trampoliniste
 Zhu Yu (朱彧) : auteur du 
 Zhu Yu, artiste transgressif du ,
 Zhu Youdun (1379-1439), dramaturge, petit-fils de Zhu Yuanzhang
 Zhu Yuanzhang (朱元璋)  (洪武, 1328-1398) : le fondateur de la dynastie Ming,
 Zhu Ziqing (朱自清) (1898-1948) : écrivain
 Zhu Océane (朱璇) (1987-) : actrice
 Zhu Xian-Wei (朱献伟) (1999-) : entrepreneur

諸 
 Zhu Chen (諸宸) (1976) : joueuse d'échecs

豬 
 Zhu Bajie (豬八戒) : personnage de la mythologie chinoise

Pseudonyme 
 Zhu : musicien de house music actif depuis 2014

Autres 
 zhu : instrument à cordes frappées chinois
 Zhu : astérisme utilisé en astronomie chinoise
 Zhu (), douzième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois ;

Notes